Bös-Gesäß ist der Name zweier Ortsteile der Gemeinde Birstein in Hessen.

Unterschieden wird zwischen 

 Bösgesäß oder Bösgesäß I
 Böß-Gesäß oder Bös-Gesäß II